Die Fußball-Oberliga-Saison 1952/53 wurde in fünf Staffeln gespielt.

Nord

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord 

Gruppe A

|}

Gruppe B

Eintracht Nordhorn verzichtete auf die Teilnahme. Es rückte der VfB Oldenburg nach.

|}

West 

|}

Südwest 

|}

Wegen eines Bestechungsversuchs in der Vorsaison, der erst nach Beginn der Saison 1952/53 nachgewiesen wurde, wurde der VfR Frankenthal nach dem ersten Spieltag ausgeschlossen und durch Hassia Bingen, den Vorjahresdritten der 2. Liga Südwest, ersetzt.

Süd 

|}

Das Spiel SV 07 Waldhof – Kickers Offenbach wurde wegen Zuschauerausschreitungen beim Stande von 0:0 abgebrochen. Es wurde für beide Mannschaften mit 0:0 Toren und 0:2 Punkten gewertet. Daher wurden in dieser Saison zwei Spiele mehr verloren als gewonnen.

Vertragsliga Berlin 

|}

Einzelnachweise 

1952
Fußballsaison 1952/53